John Dalrymple kan syfta på bland andra:

John Dalrymple, 1:e earl av Stair (1648–1707)
John Dalrymple, 2:e earl av Stair (1679–1747)
John Dalrymple, 5:e earl av Stair (1720-1789)
John Dalrymple, 6:e earl av Stair (1749-1821)
John Dalrymple, 7:e earl av Stair (1784-1840)
John Dalrymple, 8:e earl av Stair (1771-1853)
John Dalrymple, 10:e earl av Stair (1819–1903)
John Dalrymple, 11:e earl av Stair (1848-1914)
John Dalrymple, 12:e earl av Stair (1879-1961)
John Dalrymple, 13:e earl av Stair (1906-1996)
John Dalrymple, 14:e earl av Stair (född 1961)
John Dalrymple (1726-1810), skotsk historiker
John Dalrymple (1734–1779), skotsk skriftställare
John Dalrymple (1744–1798), brittisk amiral
John Dalrymple (1803–1852), engelsk oftalmolog
John Dalrymple, amerikansk politiker